Sedjro Kossi (1970. december 31.) togói nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
A Togói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2003-tól tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

Források 

Togói labdarúgó-játékvezetők
1970-ben született személyek
Élő személyek